Stettler steht für:

 Stettler (Alberta), Ort in Alberta, Kanada
 Stettler (Patrizierfamilie), Berner Patrizierfamilie

Stettler ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Friedrich Stettler (1796–1849), Schweizer Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Bernhard Stettler (1929–2021), Schweizer Mittelalterhistoriker

 Christian Stettler (* 1966), Schweizer Pfarrer, Theologe und Hochschullehrer
 Eduard Stettler (1880–1940), Schweizer Jurist und Esperantist
 Ernst Stettler (1921–2001),  Schweizer Radrennfahrer
 Eugen Stettler (1840–1913), Schweizer Architekt
 Gustav Stettler (1913–2005), Schweizer Maler, Radierer und Kunstpädagoge
 Hanna Stettler (* 1964), Schweizer Pfarrerin, Hochschullehrerin und Autorin
 Heinrich Hüni-Stettler (1813–1876), Schweizer Politiker und Unternehmer
 Heinz Stettler (1952–2006), Schweizer Bobfahrer
 Karin Stettler (* 1988), Schweizer Unihockeyspielerin

 Martha Stettler (1870–1945), Schweizer Malerin
 Martin Stettler (* 1984), Schweizer Eishockeyspieler
 Michael Stettler (Chronist) (1580–1642), Schweizer Chronist und Historiker
 Michael Stettler (1913–2003), Schweizer Kunsthistoriker, Architekt und Schriftsteller
 Sonja Stettler Spinner (* 1969), Schweizer Fußballspielerin
 Ulrich Stettler (* 1938), deutscher Politiker (LDPD)
 Wilhelm Stettler (1643–1708), Schweizer Maler

Siehe auch:
 Städtler
 Staedtler, deutscher Schreibwarenhersteller